Маседу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маседу, Аугушту (1902 или 1904—1997) — португальский таксист, получивший известность за своё эксцентричное поведение.
 Маседу, Жоаким Мануэл ди — бразильский писатель, врач, учитель, поэт и журналист.
 Эдир Маседу (род.1945) — бразильский церковный деятель, епископ-неопятидесятник, основатель Всемирной церкви «Царство Божие», предприниматель, писатель.